Linnerz ist der Nachname folgender Personen:

 Heinz Linnerz (1926–2007), deutscher Autor, Verlags- und Hörfunkredakteur
 Sebastian Linnerz (* 1959), deutscher Grafikdesigner